Canteloup ist der Name folgender Orte in Frankreich

 Canteloup (Calvados), Gemeinde im Département Calvados
 Canteloup (Manche), Gemeinde im Département Manche
 Canteloup, Weiler der Gemeinde Ménil-Vin im Département Orne